Сергей Бородулин:
 Бородулин, Сергей Дмитриевич (1924—1944) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Бородулин, Сергей Евгеньевич (род. 1955) — мастер айкидо (7 дан), руководитель Центра Развития Айкидо (Россия).
 Бородулин, Сергей Игоревич (род. 1994) — российский фигурист-одиночник.